Paul Hoffmann (1853-1935), fonctionnaire allemand et administrateur de district ;
 Paul Hoffmann (1863-1928), homme politique allemand (SPD) ;
 Paul Hoffmann (1864-1917), contre-amiral allemand ; 
 Paul Hoffmann ( - ), général allemand ; 
 Paul Hoffmann (1867-1945), homme politique allemand (KPD) ;
 Paul Hoffmann (1879-1949), homme d'affaires et homme politique allemand (NSDAP), MdR ;
 Paul Hoffmann (1884-1962), physiologiste allemand ; 
 Paul Hoffmann (? -1969), journaliste allemand ;
 Paul Hoffmann (1887-1975), éducateur allemand, enseignant universitaire et homme politique, maire de Greifswald ;
 Paul Hoffmann (1900-1973), avocat administratif allemand ;
 Paul Hoffmann (1902-1990), acteur allemand ;
 Paul Hoffmann (1917-1999), germaniste autrichien ;
 Paul Hoffmann (* 1933), théologien allemand ;
 Paul Hoffmann (* 1984), joueur d'échecs allemand ;
 Paul Theodor Hoffmann (1891-1952), archiviste et écrivain allemand.